Катержињице могу бити:

 Катержињице (Всетин), насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Катержињице (Нови Јичин), насељено мјесто у округу Нови Јичин, Моравско-Шлески крај, Чешка Република